Gig (album)
Gig (carruagem)
Gig Harbor

Desambiguação